Ива́но-Франко́вск — топоним:

 Ивано-Франковск — город на западе Украины, административный центр Ивано-Франковской области.
 Ивано-Франковск — аэропорт в Ивано-Франковске.
 Ивано-Франковск — батальон патрульной службы милиции особого назначения, созданный в Ивано-Франковской области. 
 Ивано-Франковск — вокзал станции Ивано-Франковск.